Dovers steht für:

 Dovers, Ort auf der Insel Mustique, St. Vincent und die Grenadinen, Karibik
 Dovers-Moräne, glaziale Moräne auf der Insel Heard im südlichen Indischen Ozean
 Dovers Peak, Berg der Stinear-Nunatakker im Mac-Robertson-Land, Antarktika
 Kap Dovers, Kap des Shackleton-Schelfeises vor der Küste des Königin-Marie-Lands
 Mount Dovers, Berg in den Prince Charles Mountains im Mac-Robertson-Land, Antarktika